— 90-й император Японии, правивший с 9 января 1259 по 6 марта 1274 года. Имя — Цунэхито. Прозвания — Конгогэн, Дзэнриндзидэн, Мадэнокодзидэн, Фумио.

Девизы правления 

Император правил под следующими девизами:
 Бунъо (1260—1261)
 Котё (1261—1264)
 Бунъэй (1264—1275)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 09